Zadravec je lahko:
 Zadravec (priimek)
 Zadravec, Bedekovčina